Todd Marchant (né le  à Buffalo aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace professionnel.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || Golden Knights de Clarkson || NCAA || 33|| 20|| 12|| 32|| 32|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|1992-1993 || Golden Knights de Clarkson || NCAA || 33|| 18|| 28|| 46|| 38|| -|| -|| -|| -||-
|-
|rowspan="2"|1993-1994|| Rangers de Binghamton || LAH|| 8|| 2|| 7|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
|Oilers du Cap-Breton || LAH|| 3|| 1|| 4|| 5|| 2|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|rowspan="2"|1993-1994|| Rangers de New York || LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
|Oilers d'Edmonton || LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -||-  
|-
|1994-1995|| Oilers du Cap-Breton || LAH|| 38|| 22|| 25|| 47|| 25|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|1994-1995|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 45|| 13|| 14|| 27|| 32|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|1995-1996|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 81|| 19|| 19|| 38|| 66|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|1996-1997|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 79|| 14|| 19|| 33|| 44|| 12|| 4|| 2|| 6|| 12
|-
|1997-1998|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 76|| 14|| 21|| 35|| 71|| 12|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
|1998-1999|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 82|| 14|| 22|| 36|| 65|| 4|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
|1999-2000|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 82|| 17|| 23|| 40|| 70|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2000-2001|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 71|| 13|| 26|| 39|| 51|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2001-2002|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 82|| 12|| 22|| 34|| 41|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|2002-2003|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 77|| 20|| 40|| 60|| 48|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2003-2004|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 77|| 9|| 25|| 34|| 34|| -|| -|| -|| -||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 18|| 3|| 6|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -||-
|- 
|Mighty Ducks d'Anaheim || LNH|| 61|| 6|| 19|| 25|| 46|| 16|| 3|| 10|| 13|| 14
|-
|2006-2007|| Ducks d'Anaheim || LNH|| 56|| 8|| 15|| 23|| 44|| 11|| 0|| 3|| 3|| 12
|- 
|2007-2008|| Ducks d'Anaheim || LNH|| 75|| 9|| 7|| 16|| 48||6|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2008-2009|| Ducks d'Anaheim || LNH|| 72|| 5|| 13|| 18|| 34||13|| 1|| 1|| 2|| 6
|- 
|2009-2010|| Ducks d'Anaheim || LNH|| 78|| 9|| 13|| 22|| 32|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|2010-2011|| Ducks d'Anaheim || LNH||79 ||1 ||7 ||8 ||26 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4

|  || 186 || 312 || 498 || 774 || 95 || 13 || 21 || 34 || 88

Notes et références

Voir aussi 

Joueur américain de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Étudiant de l'université Clarkson
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en août 1973
Naissance à Buffalo (New York)